Вьелья (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валь-д’Аран. Занимает площадь 206,44 км². Население — 5636 человек (на 2010 год).

Он был создан в 1970 году в результате слияния муниципалитетов Аррос-и-Вила, Бетлан, Эскунхау, Гаусак, Вьелья и Вилак. Некоторые из бывших муниципалитетов сохраняют часть привилегий как «децентрализованные муниципальные образования», как и деревня Бетрен.  

Мижаран с аранского языка буквально переводится как «средний Аран», поскольку необитаемая часть муниципалитета находится в долине Гаронны. Ногера-Рибагорсана имеет свои истоки на территории муниципалитета, на противоположной стороне водораздела.

Дороги 
Муниципалитет связан с Францией и остальной частью Каталонии дорогой N-230, проходящей через туннель.         

Дорога C-28 (её старое название C-142) продолжается вверх по долине до Наут-Арана и через порт де-ла-Бонайгуа (2072 м, 6798 футов) в район Палларс-Собира. Эта дорога, более высокие участки которой непроходимы зимой, долгое время была единственным маршрутом между долиной Аран и остальной частью Испании, вплоть до открытия туннеля Вьелья в 1948 году.

Города-побратимы 

 Сен-Годенс (Франция)

Политика 
Выборы в 2015 году:

Выборы в 2019 году:

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды